La classe K peut faire référence à :

Navires 
 trois classes de navires de la Royal Navy :
 la , une classe de destroyers conçue peu avant la Première Guerre mondiale ;
 la classe K, une classe de sous-marins conçue peu avant la Première Guerre mondiale ;
 la classe J, K et N, une classe de destroyers de la Seconde Guerre mondiale ;
 la classe K ou Königsberg, une classe de trois croiseurs légers de la Reichsmarine ;
 deux classes de navires de la Marine royale néerlandaise:
 la , une classe de trois sloops construits à la fin des années 1930 
 la  , une classe de trois torpilleurs de la Première Guerre mondiale jusqu'à la bataille des Pays-Bas en 1940
 la classe K, une série de sous-marins pour le service colonial dans les Indes orientales néerlandaises comprenant:
 classe K III
 classe K V
 classe K VIII
 classe K XI
 classe K XIV
 deux classes de navires de l'United States Navy :
 la , une classe de sous-marins conçue peu avant la Première Guerre mondiale ;
 la  ou classe Barracuda, une classe de sous-marins en service dans les années 50
 la classe K, classe de sous-marins de la Marine soviétique de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1959

Autres 
 un type d'étoiles ;

K